est un genre éteint de placodermes. Il n'est représenté que par une seule espèce, , datée du Dévonien et découverte en Mongolie. Celle-ci n'est connue que par un seul spécimen dont n'ont été conservés qu'une partie du crâne et des restes d'os endochondral.

Systématique 
Le genre Minjinia et l'espèce Minjinia turgenensis ont été décrits en 2020 par , , , , , , ,  et .

Présentation 
Ce fossile, daté d'environ , indique que les premiers endosquelettes minéralisés seraient apparus avant la divergence entre poissons osseux et cartilagineux. Ceci suggère que cette évolution aurait été perdue ou rejetée chez les poissons cartilagineux actuels.

Cladogramme 
Selon l'analyse phylogénétique menée par Brazeau  (2020), M. turgenensis serait un taxon frère d'un clade formé par Entelognathus, Ramirosuarezia, Janusiscus et les gnathostomes actuels. Un cladogramme simplifié d'après leur analyse est présenté ci-dessous :

 Placodermi
 Ptyctodontida
 Arthrodira
 Titanichthys
 Dunkleosteus 
 Bruntonichthys
 Eastmanosteus
 Dinichthys
 Entelognathus

Étymologie 
Le nom générique, Minjinia, a été donné à la mémoire du paléontologue mongol  pour sa contribution à la stratigraphie paléozoïque de la Mongolie et au soutien accordé à l'équipe.

Son épithète spécifique, composée de turgen et du suffixe latin , « qui vit dans, qui habite », lui a été donnée en référence au lieu de sa découverte, , une zone protégée dans l'aïmag d’Uvs, dans l'Ouest de la Mongolie.

Publication originale

Liens externes

Notes et références 

Placodermi
Genre de poissons préhistoriques (nom scientifique)
Poisson du Dévonien
Paléontologie en Mongolie
Taxon fossile décrit en 2020
Taxon fossile non connu en Paleobiology Database